Томашовце могу бити:

 Томашовце (Лучењец), насељено мјесто у округу Лучењец, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Томашовце (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република